

Persone 
 Adriano Cappelli (1859-1942) – archivista, paleografo e storico italiano
 Alan Cappelli Goetz (1987) – attore italiano
 Aldo Cappelli (1940-2002) – scrittore, commediografo e romanziere italiano
 Carlo Cappelli, propr. Carlo Capelli (1892-1957) – calciatore italiano
 Dante Cappelli (1866-1948) – attore e regista italiano
 Dionisio Cappelli (XV secolo–XVI secolo) – pittore italiano, figlio di Francesco Cappelli
 Emidio Cappelli (1806-1868) – letterato, poeta e politico italiano
 Fabio Cappelli (1964) – giornalista italiano
 Francesco Cappelli (1943) – ex calciatore italiano
 Franco Cappelli (1908–...) – attore italiano
 Gaetano Cappelli (1954) – scrittore italiano
 Giancarlo Cappelli (1912-1982) – montatore italiano
 Gilberto Cappelli (1952) – compositore italiano
 Giovanni Cappelli (1920) – ex calciatore italiano
 Giulio Cappelli (1911-1995) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Licinio Cappelli (1864-1952) – editore italiano
 Lorenzo Cappelli (1922-2015) – politico italiano
 Mario Cappelli (1915-1978) – scultore italiano
 Massimo Cappelli (1966) – regista cinematografico italiano
 Nazzareno Cappelli (1947) – politico e notaio italiano
 Orazio Antonio Cappelli (1742-1826) – diplomatico, politico e poeta italiano
 Pasquino Cappelli o Pasquino de' Cappelli (1340 circa–1398) – politico e umanista italiano 
 Raffaele Cappelli (1848-1921) – politico e diplomatico italiano
 Salvato Cappelli (1911-1983) – giornalista, scrittore e drammaturgo italiano
 Sergio Cappelli (1950) – politico italiano
 Vittorio Cappelli (1947) – storico e scrittore italiano

Altro 
 Cappelli – casa editrice italiana
 Cappelli – varietà di frumento
 Trofeo Cappelli e Ferrania – torneo di calcio (1934-1935)

Pagine correlate 
 Antonio Cappelli
 Cappello (disambigua)